Попис становништва општине Костајница по насељеним местима, 1991. 

Општина Костајница

 површина: 365 -{km²}-
 бр. становника: 14.851
 бр. насељених места: 39

апсолутна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Костајница
Хрватска Костајница